Geografia:
 Indur (Palestina)
 Districte d'Indur, antic districte de l'Índia
 Indur (Índia)
Química
 Indur (química), compost químic que conté l'element indi